Кампо Кариљо има више значења:

 Кампо Кариљо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Кариљо, Лас Флорес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику